Крамарич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крамарич, Андрей (род. 1991) — хорватский футболист, нападающий клуба «Хоффенхайм» и сборной Хорватии.
 Крамарич, Мартин (род. 1997) — словенский футболист, атакующий полузащитник клуба «Марибор» и сборной Словении.
  (род. 1989) — хорватский футболист.